City Life steht für:

 City Life (Album), Musikalbum der The Blackbyrds (1975)
 City Life (Film), argentinisch-niederländischer Dokumentarfilm (1990) 
 City Life (Steve Reich), Komposition von Steve Reich (1995)
 City Life (Fernsehserie), neuseeländische Fernsehserie (1996–1998) 
 City Life (Computerspiel), Aufbaustrategiespiel (2006)
 CityLife (Mailand), Wohn- und Geschäftsviertel in Mailand